Сан Франсиско Логече има више значења:

 Општина Сан Франсиско Логече (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Логече (Сан Франсиско Логече, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику